Tenang (meditatie) - meditatievorm ontwikkeld door Gautama de Boeddha
Tenangretraite, een 10 of 11 daagse retraite waarin de meditatietechniek tenang aangeleerd en beoefend wordt
 Tenang (Malesië) - dorp in Malesië